Силлов — русская фамилия. Известные носители:
 Силлов, Владимир Александрович (1901—1930) — русский поэт, критик и педагог, примыкавший к кругу футуристов.
 Силлов, Дмитрий Олегович (род. 1970) — российский писатель.